Фалькович — еврейская патронимическая фамилия (от мужского личного имени Фалик). Известные носители:

 Фалькович, Анатолий Соломонович (1923—1994) — советский актёр театра и кино, народный артист Азербайджанской ССР (1972).
 Фалькович, Борис Львович (Медведев, 1920—1969) — советский театральный критик, театроед, киновед.
 Фалькович, Борис Моисеевич (1893—1931) — советский хозяйственный деятель. 
 Фалькович, Григорий Аврамович (род. 1940) — советский и украинский поэт и учёный.
 Фалькович, Илья (Эли) Маркович (1898—1979) — советский лингвист, специалист в области идиша.